Birmingham Classic 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июне в Бирмингеме (Великобритания) на открытых травяных кортах комплекса Edgbaston Priory Club. С 2014 года относится к премьер-серии WTA с призовым фондом более одного миллиона долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоялся с 17 по 23 июня 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

1 Рейтинг учтён на 10 июня 2019.

Особая категория теннисисток 
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Хэрриет Дарт
  Каролина Плишкова
  Хезер Уотсон 
  Винус Уильямс
2. Теннисистки, победители в квалификации:

 
3. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Бирмингем
Июнь 2019 года